Zum Begriff Patarener siehe

 Pataria
 Bogumilen
 Katharer (früher oft irrtümlich als Patarener bezeichnet)
 Bosnische Kirche (Crkva Bosanska)